Bargu-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Inneren Mongolei:

 Altes Bargu-Banner
 Neues Linkes Bargu-Banner
 Neues Rechtes Bargu-Banner